James Vandermeer (né le  à Caroline, province de l'Alberta) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il évolue dans la Ligue nationale de hockey avec les Oilers d'Edmonton au poste de défenseur.

Le , il est échangé aux Blackhawks de Chicago par les Flyers de Philadelphie avec Colin Fraser et d'un choix de  ronde au repêchage de 2004 en retour de Alexei Zhamnov et d'un choix de  ronde au repêchage de 2004.

Le , il est échangé aux Flyers de Philadelphie par les Blackhawks de Chicago en retour de Ben Eager.

Le , il est échangé aux Flames de Calgary par les Flyers de Philadelphie en retour d'un choix de  ronde au repêchage de 2009. 

Le , il est échangé aux Coyotes de Phoenix par les Flames de Calgary en retour de Brandon Prust.

Le , il est échangé aux Oilers d'Edmonton par les Coyotes de Phoenix en retour de Patrick O'Sullivané

Le , il signe comme agent-libre avec les Canucks de Vancouver.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1997-1998 || Chiefs Midget AAA de Red Deer || AMHL ||26 ||4 ||8 ||12 ||51 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 	
| 1997-1998 || Rebels de Red Deer || LHou ||35 ||0 ||3 ||3 ||55 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
| 1998-1999 || Rebels de Red Deer || LHou ||70 ||5 ||23 ||28 ||258 ||9 ||0 ||1 ||1 ||24 
|- 
| 1999-2000 || Rebels de Red Deer || LHou ||71 ||8 ||30 ||38 ||221 ||4 ||0 ||1 ||1 ||16 
|-
| 2000-2001 || Rebels de Red Deer || LHou ||72 ||21 ||44 ||65 ||180 ||22 ||3 ||13 ||16 ||43
|-
| 2000-2001 ||Rebels de Red Deer ||Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||4 ||2 ||2 ||4 ||8
|-
| 2001-2002|| Phantoms de Philadelphie || LAH ||74 ||1 ||13 ||14 ||88 ||5 ||0 ||2 ||2 ||14
|- 
| 2002-2003|| Phantoms de Philadelphie || LAH ||48 ||4 ||8 ||12 ||122 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2002-2003|| Flyers de Philadelphie || LNH ||24 ||2 ||1 ||3 ||27 ||8 ||0 ||1 ||1 ||9 
|- 
| 2003-2004|| Flyers de Philadelphie || LNH ||23 ||3 ||2 ||5 ||25 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2003-2004|| Phantoms de Philadelphie || LAH ||26 ||1 ||6 ||7 ||120 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2003-2004|| Blackhawks de Chicago || LNH ||23 ||2 ||10 ||12 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2004-2005|| Admirals de Norfolk ||  LAH ||52 ||3 ||10 ||13 ||164 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2005-2006|| Blackhawks de Chicago || LNH ||76 ||6 ||18 ||24 ||116 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2006-2007|| Blackhawks de Chicago || LNH ||46 ||1 ||6 ||7 ||53 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008|| Blackhawks de Chicago || LNH ||26 ||2 ||7 ||9 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008||Flyers de Philadelphie || LNH ||28 ||1 ||5 ||6 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008||Flames de Calgary || LNH ||21 ||0 ||2 ||2 ||39 ||7 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
| 2008-2009|| Flames de Calgary || LNH ||45 ||1 ||6 ||7 ||108 ||6 ||0 ||1 ||1 ||4
|- 
| 2009-2010|| Coyotes de Phoenix || LNH ||62 || 4 || 8 || 12 || 60||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2010-2011|| Oilers d'Edmonton || LNH || 62 || 2 || 12 || 14 || 74||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012|| Sharks de San José || LNH || 25 || 1 || 3 || 4 || 33 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013|| Wolves de Chicago || LAH || 34|| 5|| 5|| 10|| 66|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Kloten Flyers || LNA || 49 || 2 || 10 || 12 || 86 || 16 || 1 || 0 || 1 || 26
|-
| 2014-2015 || Kloten Flyers || LNA || 43 || 3 || 7 || 10 || 39 || 6 || 3 || 0 || 3 || 0
|-
| 2015-2016||Belfast Giants||EIHL || 13 || 2 || 10 || 12 || 31 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017||Belfast Giants||EIHL ||50 || 8 || 17 || 25 || 87 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2017-2018||Belfast Giants||EIHL || 33 || 7 || 16 || 23 || 86 || 2 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2018-2019||Belfast Giants||EIHL || 48 || 4 || 16 || 20 || 31 || 4 || 1 || 3 || 4 || 8

| 461 || 25 || 80 || 105 || 664 ||21 ||0 ||2 ||2 ||17

Trophées et honneurs personnels 
 2001 : nommé dans la  d'étoiles de l'Est de la Ligue de hockey de l'Ouest

Parenté dans le sport 
 Frère du joueur Pete Vandermeer.

Références 

Naissance en février 1980
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Phantoms de Philadelphie
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur du EHC Kloten
Joueur des Belfast Giants
Champion de la Coupe Memorial
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché